SDHS puede referirse:

 Escuela Preparatoria San Diego (San Diego High School), una escuela preparatoria en San Diego, California
 Society of Dance History Scholars, una organización académica
 South Dade High School, una escuela preparatoria en Homestead, Florida
 Stuarts Draft High School, una escuela preparatoria en Stuarts Draft, Virginia